Orbit is de Engelse term voor:
de baan rond een hemellichaam
de baan bij een groepswerking

Daarnaast kan orbit of Orbit verwijzen naar:

Personen
William Orbit, een Brits artiest en producer met debuutalbum Orbit

Software
Orbit, een Amerikaans downloadversnellingsprogramma

Merken
Orbit (motorfietsmerk), een vroegere motorfietsenfabrikant
Orbit (snoepmerk), een merk kauwgom
ZTE Orbit, een smartphone van het Chinese ZTE
Orbit Express Airlines, een voormalige Turkse cargoluchtvaartmaatschappij

Overige
ArcelorMittal Orbit, een uitzichttoren in Londen
Keith Orbit, personage uit de film Stealth
Orbit, 21-delige serie bloemlezingen in redactie van Damon Knight
Orbit (magazine), een Nederlands sciencefictionmagazine
Orbit vzw, een Belgische organisatie actief rond diversiteit en migratie
Orbit (film), een Nederlandse korte film uit 2011